Slag kan betrekking hebben op:

 iemand of iets met de open hand of met een voorwerp slaan, bijvoorbeeld: 
 een mep; 
 slag (honkbal), een begrip in de honkbalsport;
 muntslag, het fysiek aanmaken van een munt, penning of merkteken.
 het geluid daarvan, een dreun;
 pars pro toto voor een slagenwisseling of (ruimer) gewelddadige confrontatie, zoals:
 een veldslag, een botsing tussen landlegers;
 een zeeslag, een botsing tussen vloten.
 een beweging van de armen of benen of van een machine-onderdeel: 
 in de zwemsport:
 rugslag;
 schoolslag;
 borstcrawl;
 vlinderslag.
 de combinatie van de beweging van de armen, benen en de riem bij de roeisport, een slag maken:
 vandaar, de slag of slagroeier is de roeier die tegenover de stuurman in de boot zit bij de roeisport en het tempo in de boot aangeeft.
 de slagbewegingen van een dirigent worden dirigeerslag of slag genoemd;
 slag (zuiger), de afstand die de zuiger aflegt in de cilinder.
 een hoek als een bepaald aantal booggraden, bijvoorbeeld bij het draaien van een schroevendraaier (iets een slag draaien):
 een afwijking in de cirkelvorm van de velg van een (fiets)wiel.
 een beweging in een spel:
 de kaarten van een gewonnen rondgang bij een kaartspel, zie slag (kaartterm); 
 het slaan bij schaken, dammen en andere spellen, waarbij stukken van het bord verdwijnen.
 in de meteorologie: neerslag;
 een geluid als samenstellend deel van de repetitieve zang van een zangvogel, inzonderheid bij vinken;
 een harde tegenslag: zwaar verlies, ramp, schok;
 een handigheid (voorbeeld: hij heeft de slag te pakken);
 voordeel behalen (voorbeeld: hij heeft een slag geslagen);
 op brood: hagelslag.
 het slag, een pad door de duinen naar het strand, ook duinslag, strandslag, voorde.